Asashio Tarō ist der Name folgender Personen:

* Asashio Tarō I. (1864–1920), japanischer Sumoringer
 Asashio Tarō II. (1879–1961), japanischer Sumoringer
 Asashio Tarō III. (1929–1988), japanischer Sumoringer, Yokozuna
 Asashio Tarō IV. (* 1955), japanischer Sumoringer